«Golden Hits» — альбом-збірка українського гурту «Танок на Майдані Конґо», випущений 2007 року лейблом «Moon Records».

Композиції 

 01. Молодець
 02. Моя мама… feat Сергій Сівохо
 03. Гранули
 04. Файна Юкрайна
 05. На дачу.ru feat Міхєй
 06. Та Ти Шо
 07. А море де?
 08. Вода
 09. ПоRAPалося серце
 10. Зроби мені хіп-хоп
 11. Іво Бобул
 12. Забув
 13. люба Люба
 14. Відривайся
 15. Зачекай
 16. Вавілон
 17. Восени
 18. Арешт

Примітки 

Музичні альбоми 2007
Альбоми ТНМК
Рок-альбоми